Болетеллус () — род трубчатых грибов семейства .

Описание 
Плодовые тела шляпконожечные, небольших, средних или довольно крупных размеров. Шляпка сухая, обычно бархатистая или чешуйчатая, обычно окрашенная в тёмные тона. Ножка без чешуек, с ярко выраженным сетчатым рисунком, не полая. Споровый порошок оливково-коричневого, ржаво-коричневого или тёмно-бурого цвета.

Споры, в отличие от большинства других родов семейства, ребристые, длинные и узкие.

Некоторые виды съедобны, однако невысокого качества.

Виды

Литература

Ссылки 
 Таксономия на сайте Mycobank.org

Роды грибов
Болетовые